Климченко — украинская фамилия.

 Известные носители
 Климченко, Константин Михайлович (1816—1849) — русский скульптор.
 Климченко, Евгений Иванович (1924—1989) — Герой Социалистического Труда.